Rollstuhltennis-Damendoppel der Sommer-Paralympics 1992.

Bei dieser ersten Austragung des Doppelwettbewerbs bei Paralympischen Spielen nahmen zwölf Spielerinnen teil.

Monique van den Bosch und Chantal Vandierendonck gewannen die Goldmedaille, nachdem sie im Finale Nancy Olson und Lynn Seidemann mit 6:2 und 6:3 besiegten.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage
 Ergebnisse auf paralympic.org

Rollstuhltennis-Damendoppel
1992
Tennisturnier in Barcelona
Tennisturnier 1992